

Cinema 
I profeti delle ore corte (Made) – film del 1972 diretto da John Mackenzie
Made - Due imbroglioni a New York (Made) – film del 2001 diretto da Jon Favreau

Geografia 
Made  – capoluogo del comune di Drimmelen (Paesi Bassi)

Musica 
Made  – album di Scarface del 2007
 Made  – traccia dell'album The Wanted dei The Wanted del 2010
Made  – album degli Hawk Nelson del 2013
Made  – album dei Big Bang del 2016

Televisione 
Made  – reality show